PIII steht für:
 Plasma-Immersions-Ionenimplantation

P III steht für:
 Intel Pentium III, Prozessortyp von Intel
 Sablatnig P III, deutsches Zivilflugzeug

P.III steht für:
 Militärluftschiff P.III, siehe Liste der Parseval-Luftschiffe #PL 11 / P.III

Siehe auch:
 P3

Abkürzung